Бороговия () — род ящеротазовых динозавров из семейства троодонтид, группы тероподов, живший в меловом периоде (84,9—66,0 млн лет назад), на территории нынешней Азии. Окаменелости теропода были найдены в отложениях, относящихся к раннему маастрихту. Впервые описан палеонтологом Хальшкой Осмульской в 1987 году. Представлен одним видом — Borogovia gracilicrus. Родовое название дано по вымышленным существам из стихотворения Льюиса Кэрролла «Бармаглот».

Известен только по частичным задним конечностям. На их основании учёные предположительно оценивают, что Borogovia была до 2 метров в длину и весила около 13 кг.

Примечания 

Троодонтиды
Динозавры мелового периода
Динозавры Азии
Фоссилии, описанные в 1987 году
Фауна формации Нэмэгэт
Фоссилии из меловых отложений Монголии